Robert Waseige (Rocourt, 29 de agosto de 1939 - ) foi um futebolista da Bélgica que jogou na posição de médio. Treinou a Seleção Belga de Futebol na Copa do Mundo de 2002, quando seus comandados foram eliminados pela Seleção Brasileira de Futebol, nas oitavas-de-final.

Foi treinador do Sporting na época 1996/97 e saiu do clube em dezembro, sendo substituído pelo seu então adjunto Octávio Machado, que levaria o clube ao segundo lugar, a 13 pontos do FC Porto.

Waseige, Robert
Waseige, Robert
Waseige, Robert
Treinadores da Eurocopa de 2000
Treinadores da Seleção Belga de Futebol
Treinadores do Sporting Clube de Portugal
Treinadores da Seleção Argelina de Futebol